Carbone,  comuna da província de Potenza (Itália)
 José Luiz Carbone, futebolista brasileiro, nascido em 1946
 Rodolfo Carbone, futebolista brasileiro, nascido em 1928

Desambiguações de sobrenomes